Kovelahti kan syfta på:

 Kovelahti (vik) – vik i sjön Kyrösjärvi i Ikalis i Birkaland
 Kovelahti (by) – by vid viken Kovelahti i Ikalis i Birkaland